Strategie (von altgriechisch στρατηγία stratēgía „Feldherrentum“) steht für:

als längerfristiger Plan:
 Strategie (Militär)
 Strategie (Schach)
 Strategie (Spieltheorie)
 Strategie (Wirtschaft)
 Strategiespiel

außerdem:
 Strategie (Entwurfsmuster), Softwareentwicklung
 Strategie (Provinz), in altgriechischer Zeit der Amtsbereich eines Strategos

Siehe auch:
 Strategema (Kriegslist)
 Strategika (militärische Abhandlungen im Byzantinischen Reich)